Far Out Recordings – etichetta discografica britannica
 Far Out – rivista britannica
 Far Out – raccolta di racconti di Damon Knight del 1961
 Farout – soprannome del 2018 VG18, oggetto transnettuniano